Иоланда Мохали (, полное имя ; 1909—1978) — бразильская художница. 

Ее ранние работы были фигуративными, но она двигалась к абстрактному экспрессионизму и вместе с другими бразильскими художниками открыла путь к абстракции в латиноамериканском искусстве.

Жизнь и творчество 
Родилась в 1909 году в городе Kolozsvár Австро-Венгрии, ныне Клуж-Напока, Румыния; её родители были музыкантами. 

Училась в школе города Nagybánya, ныне Бая-Маре в Румынии. Затем посещала с 1927 по 1929 год Королевскую академию Будапешта. На протяжении всей жизни Иоланда увлекалась пением, обучалась бельканто и была любителем классической музыки. В 1931 году она переехала в Бразилию, чтобы выйти замуж за венгерского химика Габриэля Мохали (Gabriel Mohalyi), который там работал. 

Будучи уже опытным художником, она обосновалась в Сан-Паулу, где преподавала рисование и живопись. Среди ее учеников были , ,  и . Ранние работы Иоланды часто были яркими акварелями с ощущением света и прозрачности, демонстрируя влияние экспрессионизма. Многие из её работ 1930-х годов фокусируются на человеческой фигуре, показывая социальную несправедливость и обездоленность. В 1935 году Мохали начала посещать салон Лазаря Сегала, который произвел глубокое на неё впечатление и оказал сильное влияние на ее работы, которые стали темнее и мрачнее — цветовая палитра Иоланды Мохали стала похожей на палитру Сегала, что было отмечено такими критиками, как Мариу Педроса и . Около 1937 года художница присоединилась к «Grupo dos Sete» вместе с Виктором Бречеретом, Элизабет Нобилинг (Elisabeth Nobiling), , ,  и Региной Гомиде Грац (Regina Gomide Graz).

С началом Второй мировой войны Габриэль Мохали потеряла работу и вместе с мужем они ненадолго переехали в Риу-Гранди-ду-Сул. Здесь она занималась педагогической работой и среди её учеников были несколько немецко-еврейских беженцев. Некоторые работы художницы 1940-х годов отражали положение беженцев во время войны. В 1945 году состоялась первая персональная выставка Иоланды Мохали в институте Instituto de Arquitetos do Brasil, которая положительно была оценена искусствоведом Луишем Мартинсом (Luís Martins). В 1951 году Мохали сделала свои первые ксилографические работы, учась у  в Сальвадоре. С 1950-х годов работы Мохали постепенно становились более абстрактными, показывая некоторые влияния кубизма; её работы стали всё больше привлекать внимание иностранных коллекционеров. В 1950-х — 1960-х годах она создала витражи для фонда Fundação Armando Alvares Penteado, а также фрески для часовни Capela do Cristo Operário (вместе с  и другими художниками) и в церкви São Domingo. Позже она разработала витраж для  Capela de São Francisco в городе Итатиая.

В 1957 году Иоланда Мохали впервые вернулась в Европу, как уехала оттуда в 1931 году. В Ареццо, Италия, она была глубоко впечатлена картинами Пьеро делла Франчески, мастера эпохи Возрождения XV века. По ее собственному мнению, его работа заставила ее отказаться от фигуративной живописи и повернуться к чистой абстракции. Возвратившись в Бразилию, Иоланда посетила Лазаря Сегала, чьё искусство в своё время так сильно повлияло на неё. Он просил её не становиться абстракционистом, но после смерти Сегала в 1957 году, Мохали отказалась от фигуративного искусства и окончательно приняла абстракцию. В 1958 году Иоланда Мохали получила бразильскую премию Prêmio Leirner de Arte Contemporânea, учрежденную  — директором Музея современного искусства в Сан-Паулу и основателем галереи Galeria de Arte das Folhas. В 1959 году она принимала участие в выставке Primeira Exposição Coletiva de Artistas Brasileiros na Europa.

В период с 1960 по 1962 год Мохали преподавала на курсах дизайна и пластики в Fundação Armando Alvares Penteado. В 1962 году она представляла Бразилию на первой биеннале Americana de Arte в Кордове, Аргентина, на которой сэр Герберт Рид выбрал её работу для показа на выставке в США. Иоланда Мохали участвовала во многих национальных и международных выставках и почти во всех Биеннале искусства в Сан-Паулу с 1951 по 1967 год. В 1963 году она была удостоена премии за лучшую национальную живопись Бразилии на 7-й Биеннале в Сан-Паулу. В 1965 году ее работы были представлены на персональной выставке на 8-й Биеннале в Сан-Паулу. На протяжении всей своей жизни Мохали широко выставлялась, проведя персональные выставки в Европе, Японии и США, а также в Латинской Америке. Ее первое крупное ретроспективное шоу состоялось в 1976 году в Музее современного искусства в Сан-Паулу.

Умерла 23 августа 1978 года в Сан-Паулу.

Наследие 
Иоланда Мохали не имела детей, поэтому исполнителями её завещания были её друзья — Юрген и Барбара Барцш (Jürgen and Barbara Bartzsch). Они каталогизировали ее работы и пожертвовали 50 картин Музею современного искусства Университета Сан-Паулу. Работы были выбраны директором музея .

В 1979 году мемориальная выставка ее работ была показана на 15-й Биеннале в Сан-Паулу. Также её произведения были показаны на посмертных персональных выставках в 1982 и 1984 годах в Dan Galeria в Сан-Паулу. В 2008 году выставка в  в Куритибе была посвящена лирической абстракции Мохали. В 2009 году ретроспективная выставка в пинакотеке Pinacoteca do Estado de São Paulo представляла работы Иоланды Мохали с 1930 по 1970 годы.

В 2014 году ретроспектива работ Мохали в Музее современного искусства в Сан-Паулу включала более 400 её работ. В 2015 году на ретроспективной выставке Yolanda Mohalyi: A Grande Viagem в Dan Galeria было представлено около 50 ее работ. Выставка совпала с публикацией «Yolanda Mohalyi : a grande viagem» авторов Maria Alice Milliet  и Margarida Sant'Anna —  самой обширной на сегодняшний день биографией Иоланды Мохали.

Работы бразильской художницы включены в постоянные коллекции многих музеев, в числе которых Художественный музей Америки (бывший Музей современного искусства Латинской Америки), Музей современного искусства Университета Сан-Паулу, Casa Roberto Marinho в Рио-де-Жанейро и коллекция Клеусы Гарфинкель (Cleusa Garfinkel).

Примечания

Ссылки 
 Yolanda Mohalyi 
 "Yolanda figurativa e abstrata"  
 7ª Bienal de São Paulo - TODAS AS FOTOS 

Художники Бразилии